Courmont (Aisne) 
 Courmont (Haute-Saône)